El nombre Dudley puede referirse a:

 la ciudad de Dudley, en el condado de los Midlands Occidentales (Inglaterra, Reino Unido);
 el borough de Dudley, en el condado de Huntingdon (Pensilvania, Estados Unidos);
 el nombre de pila de varón inglés Dudley;
 el apellido inglés Dudley;
 William Russell Dudley (1849-1911), botánico estadounidense cuyo nombre como autor se abrevia Dudley; o a
 Dudley, un personaje de los videojuegos de Street Fighter.